Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 1-es, továbbá M1, U1 jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Ausztria 

 U1-es metróvonal (Bécs)

Belgium 

 1-es metró (Brüsszel)

Csehország 

 A metróvonal (Prága)

Franciaország 

 1-es metró (Párizs)

Magyarország 

 M1-es metróvonal

Németország 

 U1-es metróvonal (Berlin)

 U1-es metróvonal (München)

Oroszország 

 Szokolnyicseszkaja

 Kirovszko-Viborgszkaja

Spanyolország 

 1-es metróvonal (Barcelona)

 1-es metróvonal (Madrid)

Svédország 

 Zöld metróvonal (Stockholm)

Törökország 

 M1-es metró (Isztambul)

Ázsia

Kína 

 1-es metró (Kanton)

 1-es metró (Nanking)

 1-es metró (Peking)
 S1 (Peking)

Dél-Korea 

 1-es metró (Incshon)

 1-es metró (Kvangdzsu)

 1-es metró (Puszan)

 1-es metró (Szöul)

 1-es metró (Tegu)